Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Andrej Ol'chovskij e Jan Siemerink 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (primo turno)

 Hendrik Jan Davids /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Jan Siemerink (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1995
ATP Tour 1995